Cet article est une liste des albums de bande dessinées Les Simpson parus aux éditions Jungle.

Les Simpson

Les Simpson : La Cabane des horreurs

Les Simpson : Fiesta Estivale

Les Simpson : Spécial fêtes

Les Illustres Simpson

Le magnifique monde de Lisa Simpson

Bart Simpson

Version poche 
Réédition de la série Bart Simpson en version poche (152x205mm au lieu de 230x310mm)

Bartman 

Liste en rapport avec les Simpson